Veronika steht für:

 Veronika, weiblicher Vorname
 Veronika (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm (2011) von Mark Michel
 (612) Veronika, Asteroid des Hauptgürtels
 Echter Ehrenpreis, volkstümlicher Name der Pflanzenart Veronica officinalis aus der Familie der Wegerichgewächse

Siehe auch:
 Veronica